Генна́дий Прихо́дько:
 Приходько, Геннадий Андреевич (1919—1979) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Приходько, Геннадий Николаевич (род. 1973) — советский, украинский футболист и тренер.